Воронков, Иван:
 Воронков, Иван Михайлович (1894—1980) — советский учёный-механик, профессор Московского горного института, заслуженный деятель науки и техники РСФСР.
 Воронков, Иван Семёнович (1918—1975) — майор Советской Армии, Герой Советского Союза (1943).
 Воронков, Иван Фёдорович (1866 — ?) — крестьянин, член Государственной думы I созыва от Херсонской губернии.
 Воронков, Иван Яковлевич (1919—1943) — артиллерист, гвардии старший сержант, Герой Советского Союза (1943).